Irene (lied), een single van De Mens uit 1992
Irene (voornaam), Grieks voor "vrede", een meisjesnaam
Irene der Nederlanden, een van de dochters van koningin Juliana en Prins Bernhard
Irene (heilige), een Griekse martelares uit Thessalonica in de vierde eeuw
Irene (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Irene (planetoïde), een grote planetoïde in een baan tussen de planeten Mars en Jupiter
TTV Irene, een Tilburgse tafeltennisclub
Irene '58, een voetbalclub uit Den Hout
SC Irene, een voetbalclub uit Tegelen
VV Irene, een voetbalclub uit Gemonde
Irene (aardappelras), een aardappelras

Zie ook 
 Tropische storm Irene (doorverwijspagina)
 Eirene (doorverwijspagina)